Żabi Róg – stacja kolejowa w Żabim Rogu, w województwie warmińsko-mazurskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca lokalnego.

W roku 2017 stacja obsługiwała 20–49 pasażerów na dobę.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie ostródzkim
Żabi Róg